Футбольная лига Англии в сезоне 1948/49 — 51-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Портсмут». Второй дивизион выиграл «Фулхэм». Второй дивизион выиграл «Бирмингем Сити», Третий северный дивизион — «Халл Сити», Третий южный дивизион — «Суонси Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 1948/49 на RSSSF.com 

1948
Футбол в Англии в сезоне 1948/1949
Английский чемпионат
Английский чемпионат